2 miejscowości w Polsce:
 Skórzyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Kotla
 Skórzyn – wieś w woj. lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Maszewo